Долинск —поселок в Красногвардейском районе Оренбургской области. Входит в состав Токского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии менее 3 километров на запад от районного центра села Плешаново.

Население
Население составляло 516 человек в 2002 году (русские 63%), 434 по переписи 2010 года.

История
Основан немцами-меннонитами в 1891-1892 годах.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Оренбургская область)